MAGIC Smart W650i — смартфон компании TM MAGIC mobile под управлением операционной системы Google Android 2.2, поддерживающий работу с двумя SIM-картами. В устройстве задействован двухъядерный процессор МТК 6516. Первое ядро — это ядро ARM 9. Тактовая частота 460 МГц. Основное предназначение ядра — это обработка всех системных задач. Второе ядро, используемое в этой системе — это ядро ARM7 MODEM. Тактовая частота этого ядра 280 МГц. Главное предназначение этого ядра — работа с радиомодулем. Выпущен смартфон в начале 2011 года.

Краткое описание 
Данная модель смартфона выполнена в форме сенсорного моноблока со скруглёнными углами. Корпус изготовлен из матового пластика чёрного цвета. Ввод данных происходит в основном при помощи сенсорного экрана диагональю 3,2 дюйма и разрешением 320х480 пикселей. Экран выполнен по ёмкостной технологии и оснащен автоматической регулировкой яркости. Из функциональных элементов стоит отметить навигационное колёсико на лицевой панели, которое значительно упрощает прокручивание списков а также перемещение по пунктам, между рабочими столами и прочими функциями.

MAGIC W650i оснащен ТВ-тюнером. Встроенная 2 мегапиксельная камера, оснащена вспышкой и 8-ми кратным зумом. Видеозапись производится со скоростью 12 кадров в секунду, с разрешением 720х480. Также MAGIC W650i оборудован стандартным 3,5 мм разъемом для наушников, модулями Bluetooth 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g, GPS класса A.

В аппарате установлены менеджеры Facebook, Twitter и Google Talk, Youtube но, учитывая возможности системы Android, с помощью Android Market возможно установить виджеты Skype, вКонтакте, ICQ mobile и многое другое.

Возможности и характеристики

Ссылки 
 Характеристики на сайте TM MAGIC Mobile
 Обзор смартфона MAGIC W650i от сайта Smartphone.ua
 Обзор смартфона на сайте ITnews.com.ua